

Patronymes 
Masetti est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Enzo Masetti (1893-1961) est un compositeur italien.
 Guido Masetti (1907-1993) est un footballeur italien.
 Jorge Ricardo Masetti (1929-1964) est un journaliste et guérillero argentin.
 Umberto Masetti (1922-2006) est un pilote vitesse moto italien.

Patronyme italien